Чубаров — фамилия, возможно крымскотатарского происхождения ( — пестрый, рябой).
 Чубаровы — дворянский род.

Известные носители 
 Чубаров, Александр Сергеевич — советский и российский офицер военной разведки, генерал-майор спецназа ГРУ, участник боевых действий в республике Афганистан.
 Чубаров, Алексей Кузьмич (1913—1964) — старший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чубаров, Анатолий Петрович (1922—2006) — советский партийный деятель, депутат ВС СССР (1966—1974).
 Чубаров, Артём Андреевич (род. 1979) — российский хоккеист.
 Чубаров, Борис Константинович — советский государственный деятель.
 Чубаров, Валерий Яковлевич (1950—2012) — российский художник.
 Чубаров, Владимир Васильевич (1908—1989) — советский инженер.
 Чубаров, Евгений Иосифович (1934—2012) — скульптор.
 
 Чубаров, Леонид Архипович (1925—1980) — советский актёр.
 Чубаров, Рефат Абдурахманович (род. 1957) — председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
 Чубаров, Сергей Фёдорович (около 1845—1879) — русский революционер-народник.
 Чубаров, Фёдор Михайлович (1906—1981) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

 Чубарова, Антонина Игоревна (род. 1968) — доктор медицинских наук, профессор, главный врач Детской городской больницы № 13 им. Н. Ф. Филатова.